Corrigüela viva puede referirse a:
El nombre común de la planta Calystegia sepium.
El nombre común de la planta Convolvulus arvensis.